Уапока, :
 Комплекс Уапока — комплекс археологических памятников на р. Уапока
 Уапока (река) — река в Мексике
 Уапока (курорт) — мексиканский курорт с термальными источниками